Camenca bezeichnet:

 Camenca (Transnistrien), Stadt in Transnistrien
 Rajon Kamenka, Verwaltungseinheit in Transnistrien
 Camenca (Glodeni), Gemeinde im Rajon Glodeni (Republik Moldau) 

 Camenca (Bacău), Dorf im Kreis Bacău (Rumänien)